Västerkobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västerkobben och Rysshamnslandet, Korpo, Åboland, 
 Västerkobben, Korpo, Åboland, 
 Västerkobben, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Västerklobben
Västerklobbarna
Västerkläpp
Västerkläppen
Västerkläpparna

Robotskapade Finlandförgreningar